Rising Star Games — британский издатель видеоигр, базирующийся в Хитчине, Англия.

История 
Rising Star Games была основана 10 июля 2004 года Мартином Дефризом как совместное предприятие Bergsala Holding и японского издателя Marvelous Entertainment. Marvelous Entertainment продала свою 50%-ную долю в Rising Star Games другому японскому издателю Intergrow в январе 2010 года. Rising Star Games открыла офис в Соединенных Штатах в Калифорнии в январе 2012 года. Thunderful приобрела Rising Star Games у Bergsala Holding в июле 2018 года, после чего Эд Валиенте стал управляющим директором, а Дефриз покинул компанию.

Игры

Примечания

Ссылки 

Разработчики компьютерных игр